Травиата:

 Травиата — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа «Дама с камелиями» А. Дюма-сына.
 Травиата — художественный кинофильм, поставленный в 1968 году, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди.
 Травиата — художественный кинофильм режиссёра Франко Дзеффирелли, поставленный в 1982 (1983) году.